Појам Универзитет у Берлину може да се односи на:
 Хумболтов универзитет у Берлину, 
 Технички универзитет у Берлину
 Слободни универзитет у Берлину